Колонија Лома Линда има више значења:

 Колонија Лома Линда (Алмолоја дел Рио), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Лома Линда (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику